Devante Parker (Wiesbaden, 16 de março de 1996) é um futebolista profissional alemão que atualmente joga como extremo direito no 1. FSV Mainz 05.

Carreira

Mainz 05 
Começou como futebolista na equipa juvenil 1. FSV Mainz 05 no dia 1 de julho de 2011 e em 2014, começou a jogar pela equipa principal, permanecendo nela até hoje.

Seleção Alemã 
Começou a jogar pela Seleção Alemã de Futebol na equipa sub-15 e em 2014, começou a jogar pelo sub-19, participou de 8 jogos e marcou um golo.

Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Naturais de Wiesbaden